Télégraphie sans fil ;
 Transmission sans fil : l'ancêtre de la radiodiffusion ;
 TSF Jazz : nom d'une radio, diffusant maintenant du jazz sur Paris et plusieurs régions de France.
 Radio TSF 98 : nom d'une radio associative d'Hérouville-Saint-Clair.
 TSF : (Télévision Sans Frontière) nom d'une chaine de télévision catalane émettant sur la Catalogne et l'Europe grâce aux satellites Hispasat multilingues
 Télécoms sans frontières : ONG humanitaire spécialisée en télécommunications d'urgence.
 Traducteurs sans frontières : association assurant bénévolement les traductions des organisations humanitaires.
 TSF : nom d'une des principales radios portugaises.
 TSF : un groupe vocal français.
 Télésiège fixe : télésiège fixe (non débrayable)
 TSF Network : marque du Réseau Eurorégional de « Radio et Télévision Sans Frontières ».
 La Tournette Sources du Fier, dite TSF ou TSF Millet, est une course de ski-alpinisme
 Groupe TSF : société de location de moyens technique pour le cinéma et l'audio-visuel.
 TSF : nom initial de l'émission de radio L'Oreille en coin